Scevà – suono al centro del diagramma vocalico nell'alfabeto fonetico internazionale
 Scevà – segno paragrafematico della scrittura ebraica, posto sotto un grafema consonantico per indicare l’assenza di vocale seguente
 Scevà – simbolo utilizzato in diverse lingue scritte nell'alfabeto latino
 Scevà – lettera dell'alfabeto cirillico